Rolpaal (scheepvaart), een hulpmiddel bij het jagen van schepen
Rolpaal (Ooststellingwerf), een buurtschap in Friesland
Rolpaal (Westland), een buurtschap in Zuid-Holland